Шагжи́ Убарда́нович Тубде́нов (1902—1985 г.г) — бригадир колхоза имени Калинина Курумканского аймака Бурят-Монгольской АССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 

Родился в 1902 году в улусе Унэгэтэй (территория современного Курумканского района Бурятии). В 1929 году жители улуса организовали сельхозартель, в которую вскоре вступил и Шагжи Тубденов.
 
В годы Великой Отечественной войны мобилизован в Красную Армию, на фронте вступил в ряды ВКП(б), участник обороны Ленинграда.
 
После войны вернулся в свой родной колхоз. Тубденова назначают бригадиром полеводческой бригады. На этой должности он перестроил организацию труда полеводов, которая принесла хорошие результаты в повышении плодородия земли.
 
28 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких урожаев пшеницы Шагжи Убардановичу Тубденову присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Уйдя с поста бригадира работал в колхозе кузнецом, заведующим фермой, рядовым колхозником. С апреля 1961 года работал мастером на пилораме в совхозе «Курумканский».

После выхода на заслуженный отдых жил в селе Аргада Курумканского района.

Награды и звания 

Герой Социалистического Труда (1948)
Орден Ленина (1948)
Медаль «За оборону Ленинграда»

Память 

Бюст Шагжи Тубденова установлен в аллее Героев Социалистического Труда в селе Курумкан.

Примечания

Ссылки 
Открытие аллеи Героев Социалистического Труда
Мемориал Победы и аллея Героев Социалистического Труда в с.Курумкан 
Огни Курумкана

Персоналии:Бурятия